Motopark Academy (dawniej Motorsport Arena, Team Motopark) – niemiecki zespół wyścigowy, założony w 1998 roku przez Timo Rumpfkeila. Obecnie ekipa startuje w ATS Formel 3 Cup oraz w Formule ADAC Masters. W przeszłości zespół pojawiał się także na starcie w Europejskim Pucharze Formuły Renault 2.0, Formule König, Niemieckiej Formule Renault, Północnoeuropejskim Pucharze Formuły Renault 2.0,  Formule 3 Euro Series, Porsche Supercup oraz w Brytyjskiej Formule 3. Siedziba zespołu znajduje się w Oschersleben, nieopodal toru Motorsport Arena Oschersleben. Zespół działał w 2013 roku w ścisłej współpracy z ekipą Serii GP2 - Russian Time. W Porsche Supercup zespół zajmował się obsługą polskiego zespołu wyścigowego Verva Racing Team.

Starty

Seria GP2 
W sezonie 2013 ekipa obsługiwała rosyjski zespół Russian Time.

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 
W 2002 roku ekipa startowala jako Motopark Oschersleben.
W 2006 roku Motopark wystawił także ekipę Motorsport Arena.
W 2007 roku Motopark startował jako Motorsport Arena.
W 2008 roku Motopark wystawił także ekipę Team Motopark.

† – zawodnik nie był zaliczany do klasyfikacji.

‡ – zawodnik ekipy Motorsport Arena.

* – zawodnik ekipy Team Motopark.

Formuła 3 Euro Series 
W 2010 roku Motopark wystawił także ekipę China Sonangol-Motopark.
W 2011 roku Motopark startował jako Motopark, a także wystawił zespółSTAR Racing Team.

† – zawodnik/Zespół nie był liczony do klasyfikacji.

‡ – zawodnik ekipy China Sonangol-Motopark.

* – zawodnik ekipy STAR Racing Team.

Bibliografia 
 
 Historia zespołu na speedsport-magazine.com

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Zespoły Europejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0
Zespoły Formuły 3 Euro Series
Zespoły Niemieckiej Formuły 3
Zespoły Porsche Supercup
Zespoły Brytyjskiej Formuły 3
Zespoły Północnoeuropejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0